Sergueï Volkov (en ) est le nom de plusieurs personnalités :
 Sergueï Aleksandrovitch Volkov (1973-), un cosmonaute russe ;
 Sergueï Nikolaïevitch Volkov (1949-1990), un patineur artistique russe ;
 Sergueï Viktorovitch Volkov (1974-), un joueur d'échecs russe ;
 Sergueï Iourievitch Volkov (1980-), un footballeur russe.